Domenico Taglialatela (1666-1742) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Taglialatela (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marcello Taglialatela (1955) – politico italiano
 Pietro Taglialatela (1829-1913) – pastore protestante, filosofo e scrittore italiano.